Феррейра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 43,14 км². Население — 338 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Ferreira realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады